Александр Васильевич Сухомлин (, с. Краснополье, Черниговская губерния — 7 октября 1970, Москва) — советский военачальник, Гвардии генерал-лейтенант (1942).

Биография 
Родился в бедной крестьянской семье. В 1909 г. семья переехала в Забайкалье, где отец находился на заработках.

Учился в железнодорожном училище. С 1917 г. работал в революционных кружках молодёжи Иркутска, вступил в красногвардейский отряд железнодорожников. В январе 1918. года вступил в РКП(б).

На военной службе 
В мае 1918 г. вступил в Красную Армию. Участник Гражданской войны, воевал на Забайкальском и Амурском фронтах — участвовал в боях с белочехами на Култукских позициях, был помощником командира парохода «Кругобайкалец» (Байкальская флотилия). Находился на нелегальном положении на станциях Суражевка, Шимановская, воевал в партизанском отряде Бутрина.

В 1920 г. окончил пехотную школу, в 1922 г. — курсы «Выстрел». В 1921—1931 гг. — командир роты, батальона, начальник штаба стрелкового полка, начальник 1-й части штаба дивизии, помощник начальника отдела 1-го управления Штаба РККА. В 1927 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе.

В ноябре 1931—1933 гг. — в Военной академии им. М. В. Фрунзе (начальник учебной части факультета, затем начальник и комиссар подготовительного курса). С 1933 г. — заместитель начальника, начальник отдела, с 1936 г. — помощник армейского инспектора Особой Краснознамённой Дальневосточной армии.

С 1937 г. — начальник курса в Академии Генерального штаба РККА. В 1938 году окончил эту академию, при этом учился на ставшем позднее знаменитым «маршальском курсе» (на нём учились 4 будущих Маршалов Советского Союза, 6 генералов армии, 8 генерал-полковников, 1 адмирал). С августа 1940 года — начальник кафедры Академии Генерального штаба РККА.

На фронтах Великой отечественной войны 
На фронтах Великой Отечественной войны — в 1941—1944 гг.: заместитель начальника штаба Северо-Западного фронта, начальник штаба 54-й армии (16 сентября 1941 — 28 января 1942), командующий 8-й (28 января — 22 апреля 1942) и 54-й (22 апреля 1942 — 11 марта 1943) армиями, помощник командующего Волховским фронтом, начальник штаба 5-й армии (1 июля - 21 августа 1943), командующий 10-й гвардейской армией (11 сентября 1943 - 20 января 1944) Западного фронта. Войска под его командованием отличились в боях за освобождение Смоленска.

С февраля 1944 года — первый заместитель начальника Военной академии им. М. В. Фрунзе. В 1944 году защищает кандидатскую диссертацию на тему «Прорыв 10-й гвардейской армией позиций противника».

Послевоенная служба 
После Победы продолжал службу в этой академии. С 1949 года — начальник факультета, затем старший преподаватель Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова. 

С конца 1955 года по май 1959 года командируется в качестве старшего военного советника в КНР для оказания помощи Китаю в организации собственной Военной академии КНР для подготовки военных кадров с высшим образованием.

Военно-историческая работа 
В 1959—1963 гг. занимался научно-исследовательской работой в Генштабе и продолжал преподавать в Военной академии Генштаба.
 
С 1946 года до 1950 года по указанию Министерства Вооруженных Сил СССР А. В. Сухомлин руководит по совместительству Военно-историческим сектором Института истории АН СССР, а с 1949 по 1954 годы являлся также председателем секции военных наук Всесоюзного общества «Знание». Он ведет большую исследовательскую и редакционно-издательскую работу по военно-историческим вопросам, являясь членом редакционных советов и ответственным редактором ряда фундаментальных изданий:
 «Атласа офицера»;
 25-томного «Военно-энциклопедического словаря военной медицины»;
 многотомного издания АН СССР «Русские полководцы», посвященного жизни и деятельности А. В. Суворова, М. И. Кутузова, П. А. Румянцева;
 изданий АН СССР «Суворовский сборник. Статьи и исследования»;
 «Отечественная война 1812 г. и контрнаступление М. И. Кутузова» и др.

Работая начальником военно-исторического факультета АГШ с 1949 по 1953 гг., он являлся руководителем авторского коллектива по разработке труда «Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году».

С мая 1959 г. А. В. Сухомлин работал в Военно-историческом управлении Генерального штаба заместителем руководителя группы (руководитель — маршал СССР П. А. Ротмистров), готовившей к изданию фундаментальный военно-исторический труд «Московская битва».

А. В. Сухомлин вел большую публицистическую и редакторскую работу. Публиковал и редактировал статьи по военно-политическим и военно-историческим темам во многих газетах журналах. Он сотрудничал с редакциями газет «Красная звезда», «Комсомольская правда», «Московская правда», «Пионерская правда», «Социалистическое земледелие», «Учительская газета», «Вечерняя Москва», а также многих периферийных газет. Редактировал ряд книг по военной тематике. Рецензировал статьи в «Большой советской энциклопедии». Много выступал с докладами на военно-политические и военно-исторические темы по поручению Московского горкома КПСС и ЦК КПСС.

В отставке 
С 1963 г. — в отставке. Плодотворно участвует в общественной и военно-патриотической работе.
Активно работает в ряде общественных организациях, но особенно много сил он отдавал работе Всесоюзного общества «Знание», на пяти первых съездах которого избирался членом его правления.

Умер от фронтовых ран 7-го октября 1970 года в Москве.

В некрологе, опубликованном в газете «Красная звезда» и подписанном прославленными полководцами М. В. Захаровым, И. С. Коневым, И. Х. Баграмяном, С. П. Ивановым, В. В. Курасовым, К. С. Грушевым, А. И. Радзиевским, Н. М. Хлебниковым, Ф. П. Озеровым и др. говорилось:«…Всю свою сознательную жизнь он посвятил беззаветному служению социалистической Родине в рядах Вооруженных Сил, в которые вступил добровольно в 1918 году.
В годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Сухомлин внес большой вклад в дело разгрома немецко-фашистской Германии, умело руководя войсками и проявляя при этом твердость воли и личную храбрость, он занимал последовательно высокие посты заместителя начальника штаба фронта, начальника штаба армии, командующего армией и помощником командующего войсками фронта.
В послевоенный период Александр Васильевич Сухомлин много сил и энергии отдал воспитанию и подготовке высококвалифицированных кадров в Военной академии имени М. В. Фрунзе и Академии Генерального штаба имени К. Е. Ворошилова …
Заслуги Александра Васильевича Сухомлина перед Родиной высоко оценены Советским правительством. Он был награждён орденом Ленина, пятью орденами Красного Знамени, орденом Суворова 2 степени и многими медалями.
Светлая память об Александре Васильевиче Сухомлине, верном сыне коммунистической партии и советского народа, боевом друге и товарище, навсегда сохраниться в наших сердцах».

Семья 
Сын (приёмный) — Владимир (род. 1945) — профессор, доктор технических наук, заведующий лабораторией открытых информационных технологий факультета ВМиК МГУ им. Ломоносова.

Брат — Сухомлин, Кирилл Васильевич.

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945)
 пять орденов Красного Знамени (22.02.1938, 6.02.1942, 3.11.1944, 15.11.1950, …)
 орден Суворова 2-й степени (28.09.1943)
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 другие медали
 награды Польши и Китая

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 Биография

Члены КПСС
Выпускники курсов «Выстрел»
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Участники Гражданской войны в России (красные)
Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Преподаватели Военной академии имени М. В. Фрунзе
Сотрудники Института истории АН СССР
Кандидаты военных наук